Рефра́кція

Рефракція (фізика) — 
заломлення променів світла, що проявляється в уявному зміщенні віддалених предметів, а іноді в уявному зміненні їх форми.
поступова зміна напрямку звукових коливань із поширенням хвилі в середовищі зі змінними в просторі фізичними характеристиками.
Рефракція (астрономія) — уявне зміщення небесного світила, що відбувається внаслідок заломлення променів, світла в земній атмосфері.
Рефракція (фізіологія) — здатність оптичної системи ока заломлювати світлові промені, змінювати їх напрям.

Джерела 
Рефракція. — www.lingvo.ua.